Planktonemertidae är en familj av djur. Planktonemertidae ingår i ordningen Pelagica, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Planktonemertidae finns 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Planktonemertidae